Jabel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Jabel, Heiligengrabe, ort, Heiligengrabe, Brandenburg
 Jabel, Mecklenburg-Vorpommern, kommun, Mecklenburg-Vorpommern